Мыслина () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. Расположенный в восточной части Словакии на южных склонах Низких Бескид в долине Ондавки.

История 
Впервые упоминается в 1330 году.

В селе есть римо-католический костел с 1763 году в стиле позднего барокко.

Население 
В селе проживает 558 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,65 %,
 русины — 0,17 %,
 чехи — 0,17 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 95,64 %,
 православные — 2,26 %,
 греко-католики — 1,57 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 0,52 %.

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные об национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии